Candyman (englisch für Konditor oder Drogendealer) steht für:

Filme:
 Originaltitel von Candyman’s Fluch, US-amerikanischer Horrorfilm (1992)
 Candyman 2 – Die Blutrache (1995)
 Candyman 3 – Der Tag der Toten (1999)
 Candyman (2021)

Musik
 Candyman, Song von Christina Aguilera, siehe Back to Basics (Christina-Aguilera-Album) #Candyman
 Candyman (Album), von Steve Lukather (1994)

 Candyman (Rapper) (Candell Manson; * 1969), US-amerikanischer Rapper
 Kandyman (Ruben Cuesta Palomo), kubanischer Reggaeton Sänger
 The Candymen, US-amerikanische Band

The Candy Man ist der Spitzname folgender Personen:
 Dean Corll (1939–1973), US-amerikanischer Serienmörder
 Ronald Clark O’Bryan (1944–1984), US-amerikanischer Giftmörder
 Lamar Odom (* 1979), US-amerikanischer  Basketballspieler

Siehe auch: